Жевлаки — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 21 км к югу от города Опочка, западнее от деревни Заверняйка (на автодороге  на Себеж).

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 39 человек, на 2012 год — 28 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района